De Metriorhynchidae zijn een uitgestorven groep mariene krokodilachtigen van twee tot zes meter lang. Ze leefden van het Midden-Jura tot het Vroeg-Krijt.

Een familie Mytriorhynchidae werd in 1843 benoemd door Leopold Fitzinger.

In 2009 definieerden Mark T. Young en Marco Brandalise de Andrade een klade Metriorhynchidae als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Metriorhynchus geoffroyii en Geosaurus giganteus; en al diens afstammelingen.

Uiterlijk en leefwijze

De metriorhynchiden waren aangepast aan het leven in zee. De ledematen waren gevormd tot peddels en de staart had een vin. Deze is ondersteund door de aan het eind sterk naar beneden gebogen staartwervels. Deze staartvinbouw is nagenoeg identiek aan de Ichthyosauria. De schedel lijkt op die van huidige krokodilachtigen, met als karakteristiek verschil dat hij enigszins spitser is. Dakosaurus en Geosaurus giganteus zijn de enige metriorhynchiden met een grote en stompe schedel die waarschijnlijk gebruikt werd om andere zeereptielen aan te vallen. Vermoedelijk leefden de overige metriorhynchiden van vissen en andere zeedieren.

Men is er niet zeker van of de leden van de Metriorhynchidae levendbarend waren of niet. Het is vrijwel zeker dat dieren als Dakosaurus, die dusdanig aan het zeeleven waren aangepast dat ze niet meer aan land konden om eieren te leggen, levendbarend waren. Primitievere genera zoals Metriorhynchus en Neptunidraco echter waren minder goed aangepast aan het zeeleven en konden misschien nog met enige moeite aan land hun eieren leggen. Van de naaste verwanten van de Metriorhynchidae, de teleosauriërs, weten we van bijna alle leden zeker dat zij nog goed in staat waren om op het land te gaan en vervolgens daar hun eieren in een gegraven kuil op het strand te leggen. Dat zij hiertoe in staat waren wil nog niet zeggen dat zij dit werkelijk deden. Het is namelijk ook mogelijk dat zij de rivier opzwommen en daar hun eieren legden of mogelijk ook hun jongen baarden. Dit kunnen de metriorhynchiden ook gedaan hebben, om hun jongen bescherming te bieden tegen grote roofdieren die in open zee talrijk waren.

Taxonomie en fylogenie
Metriorhynchidae
 Metriorhynchinae
Metriorhynchus
Gracilineustes
 Rhacheosaurini
Rhacheosaurus
Cricosaurus
 Geosaurinae
Suchodus
Purranisaurus
Neptunidraco
 Geosaurini
Torvoneustes
Geosaurus
Dakosaurus
Van alle leden was Neptunidraco het oudst. Ook Teleidosaurus zou een metriorhynchide kunnen zijn, maar het is ook mogelijk dat het een lid van de Teleosauridae is. Hier volgt een mogelijke stamboom van de Metriorhynchidae gebaseerd op een cladistische analyse van Andrea Cau en Federico Fanti uit 2011 met de namen van de clades door de analyse van Young et al., ook uit 2011:

Uitgestorven Crocodylomorpha